Großstein steht für:

 Großstein (Gemeinde Prägraten am Großvenediger), Einzelhaus in der Gemeinde Prägraten am Großvenediger in der Fraktion Sankt Andrä 
 Großstein (Lechtaler Alpen), Berg () in den Lechtaler Alpen in Tirol 
 Großstein (Sächsische Schweiz), Berg in der rechtselbischen Sächsischen Schweiz

Siehe auch:
 Großer Stein